Иверски манастир се може односити на:
 Валдајски Иверски манастир
 Доњецки Иверски манастир

Види још 
 Манастир Ивирон